in het algemeen:afkomstig uit Europa, Azië en/of Afrika
 Apen van de Oude Wereld
 Bladneusvleermuizen van de Oude Wereld
 Muizen en ratten van de Oude Wereld
 Stekelvarkens van de Oude Wereld